Ruteni (Celti), una tribù celtica nell'antica Gallia
 Ruteni (Slavi), un termine esonimico per gli slavi orientali:
 Ruteni bianchi, un termine esonimico (antiquato) per i bielorussi moderni
 Ruteni meridionali, un termine esonimico (antiquato) per gli ucraini moderni
 Ruteni carpatici, un termine esonimico (antiquato) per i russini moderni

Voci correlate
 Rutenia (disambigua)
 Lingua rutena (disambigua)
 Nobiltà rutena
 Rito ruteno